Тануи — кенийская фамилия.

Известны носители 
 Тануи, Мозес — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Тануи, Пол (род. 1990) — кенийский легкоатлет, который специализируется в беге на длинные дистанции. 
 Тануи, Уильям — кенийский бегун на средние дистанции.

Примечания